Cardiff South and Penarth steht für:

 Unterhauswahlkreis Cardiff South and Penarth, einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Cardiff South and Penarth (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales